Anita Garibaldi — companheira do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi
 Anita Garibaldi (Santa Catarina) — município no estado de Santa Catarina, Brasil

 Anita Garibaldi (ópera) — ópera do brasileiro Hans Geyer
 Avenida Anita Garibaldi — avenida da cidade de Salvador, estado da Bahia, Brasil

Desambiguações de antropônimos